(baix signifie « bas » en catalan et en valencien)
 Baix Aragó-Casp (ou Bajo Aragón-Caspe), une comarque aragonaise dans la province de Saragosse ;
 Baix Camp, une comarque de la province de Tarragone, Catalogne ;
 Baix Cinca (ou Bajo Cinca), une comarque d'Aragon ;
 Baix Ebre, une comarque de la province de Tarragone, Catalogne ;
 Baix Empordà, une comarque de la province de Gérone, Catalogne ;
 Baix Llobregat, une comarque de Catalogne ;
 Baix Maestrat, une comarque de la province de Castellón, Communauté valencienne ;
 Mancomunidad "Baix Maestrat", un regroupement de communes appartenant à la comarque du Baix Maestrat ;
 Baix Pallars, une commune de la comarque de Pallars Sobirà dans la province de Lérida en Catalogne ;
 Baix Penedès, une comarque de Catalogue ;
 Baix Segura, une comarque de la province d'Alicante, Communauté valencienne ;
 Baix Vinalopó, une comarque de la province d'Alicante, Communauté valencienne.

 Baix, une commune de l'Ardèche,
 la croix Rouge de Baix, la fontaine de Baix et la tour de l'Horloge de Baix sont une croix, une fontaine et une tour situées à Baix ;
 Plan-de-Baix, une commune de la Drôme.